Kompaktifiering kan syfta på:

 Kompaktifiering (matematik) – inom matematik innebär kompaktifiering en utvidgning av ett topologiskt rum så att det blir kompakt
 Kompaktifiering (fysik) –  inom strängteorin att man krymper de extra dimensionerna till en storlek runt en plancklängd
 Baily–Borelkompaktifiering –  en kompaktifiering av ett kvot